Pieskow ist

 Pieskow (Friedland), ein Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 ein Wohnplatz in der Gemeinde Bad Saarow im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg